Ian Charleson – attore scozzese
 Mary Charleson – attrice irlandese naturalizzata statunitense